Фаттах Самед оглы Гейдаров (; 23 февраля 1938, дер. Чешмабасар, Нахичеванская АССР, Азербайджанская ССР — 3 августа 2020, Баку, Азербайджан) — советский партийный и государственный деятель, азербайджанский государственный деятель, депутат парламента Азербайджана, председатель Совета старейшин Азербайджана, председатель Счётной комиссии Милли Меджлиса.

Биография 
В 1955 году окончил среднюю школу в деревне Нехрем, в 1964 году — механико-математический факультет Азербайджанском государственном университета им. С. М. Кирова. В 1975 году окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Азербайджана в Баку.

В 1955—1958 годах работал заведующим Гюзнютского сельского клуба нынешнего Бабекского района, в 1958—1966 годах — учителем восьмилетней школы села Чешмебасар (Нахичеванская АССР).

В 1966—1970 годах — инструктор Нахичеванского областного комитета КП Азербайджана, в 1970—1976 годах — второй секретарь Ордубадского районного комитета КП Азербайджана.

В 1976—1978 годах — министр бытового обслуживания населения Нахичеванской АССР, в 1978—1983 годах — первый секретарь Ордубадского и Джульфинского районных комитетов КП Азербайджана, в 1983—1995 годах — министр культуры Нахичеванской АССР/Нахичеванской Автономной Республики.

Избирался депутатом Нахичеванского городского и Ордубадского районного советов депутатов.

В 1990—1995 годах избирался депутатом Высшего Совета Нахичеванской Автономной Республики. 

С 1995 года являлся депутатом Национального Собрания Азербайджанской Республики.

Являлся председателем Совета аксакалов (старейшин) Азербайджана.

Похоронен на I Аллее почётного захоронения.

Награды и звания 

Орден «Знак Почёта» (1975).

Награжден орденами «Орден «Шохрат» (2008) и «Шараф» (2013).

В феврале 2018 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил Фаттаху Гейдарову орден «Истиглал».

См. также 
 Гейдаров, Кямаледдин Фаттах оглы

Примечания 

Депутаты Национального собрания Азербайджана I созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Депутаты городских советов Азербайджанской ССР
Депутаты районных советов Азербайджанской ССР
Первые секретари городских комитетов КП Азербайджана
Министры Нахичеванской АССР
Депутаты Верховного Совета Нахичеванской АССР
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку